NMT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 498 амінокислот, а молекулярна маса — 56 980.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки